Villacís ist der Familienname der folgenden Personen:

 Begoña Villacís Sánchez (* 1977), spanische Rechtsanwältin und Kommunalpolitikerin
 Belisario Villacís (1899–?), ecuadorianischer Langstreckenläufer und Olypionide 
 Eduardo Villacís Meythaler (1932–2013), ecuadorianischer Kardiologe  und Autor 
 Luis Bernardino Núñez Villacís (* 1963), ecuadorianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tulcán
 Nubia Villacís Carreño (* 1972), ecuadorianische Journalistin